Onderdistrict in Indonesië
 Konang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Konang (Galis), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Konang (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Konang (Konang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java